NGC 4773-1
NGC 4773-2